

Patronyme 
 Afong Moy (v. 1819- ?), artiste de cirque chinoise ;
 Chrétien Alexandre de Moÿ (1750-1833), homme politique français ;
 Claude de Moy (1572-1627), comtesse de Chaligny ;
 Lotte Wubben-Moy (1999- ), footballeuse britannique ;
 Michel Moy (1932-2007), peintre français ;
 Milagros Moy (1975- ), joueuse de volley-ball péruvienne ;
 Willy Moy (1956-2015), gymnaste artistique français.

Toponymes 
 Moy, un fleuve en Irlande ;
 Moy, un village en Irlande du Nord ;
 Moÿ-de-l'Aisne, un village du département de l'Aisne en France.

Autres 
 Château de Moy, château en Écosse ;
 Palais Moy, un palais à Munich.